Oliver Ringleb ist der Name folgender Personen:

* Oliver Ringleb (Pianist) (* 1967), deutscher Pianist, Komponist und Klavierpädagoge
 Oliver Ringleb, eigentlicher Name von Olli Olé (* 1975), deutscher Sänger und Entertainer